Papa Silvestro fu il nome di tre papi e un antipapa:
 Papa Silvestro I (314-335)
 Papa Silvestro II (999-1003)
 Papa Silvestro III (1045)
 Antipapa Silvestro IV (1105-1111)